Dülfer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Dülfer (1924–2016), deutscher Ökonom
 Edith Polland-Dülfer (1931–2018), deutsche Künstlerin und Grafikerin
 Hans Dülfer (1892–1915), deutscher Bergsteiger
 Kurt Dülfer (1908–1973), deutscher Historiker und Archivar
 Martin Dülfer (1859–1942), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Dulfer